Buitenvelder, een buitenvelder in het honk- en- softbal
 Buitenveld (Friesland), een groot natuurgebied in de provincie Friesland, Nederland.
 Buitenveld, een voormalig buitendijks gebied, thans polder Koegras.